Kállay Géza (1929–1982) hegedűtanár
 Kállay Géza (1959–2017) irodalomtörténész, egyetemi tanár, nyelvész